Lake Virginia steht für:

 Lake Virginia (Kalifornien), See in Kalifornien, USA
 Lake Virginia (Minnesota), See in Minnesota, USA
 Lake Virginia (Southland), See im Southland District, Region Southland, Neuseeland
 Lake Virginia (Wanganui), See im Stadtgebiet von Wanganui, Region Manawatū-Whanganui, Neuseeland